Ливия Друза (Livia Drusa) е име на жена от Римската република и може да се отнася за:

 Ливия Друза - майка на Сервилия Цепиона и Катон Млади
 Лувия Друзила (Ливия) - съпруга на Октавиан Август

Вижте също 
 Ливия
 Ливий